Опа! (ранее — Опа Новый Год, Жопа Новый Год)— музыкальная группа, играющая смесь из музыки свадебных оркестров, восточноевропейского фольклора, клезмера и ska с «эстрадным» уклоном. Коллектив исполняет преимущественно авторские инструментальные композиции, основу звучания проекта определяет брасс-секция. Большинство участников обладают специальным музыкальным образованием.

Изначально группа организована как акустический оркестрик для танцев на столах в питерских клубах «БУМ» и «Циник».

Неоднократные участники многих европейских и российских фестивалей и open-air-ов.
Регулярно ездят на гастроли в Финляндию, Германию, Швейцарию, Австрию и другие страны.

Совместно с порталом balkana.ru провели серию вечеринок «Балканизация» в Москве, СПб, Самаре и Саратове.
Состоят в творческом союзе с известным современным скоморохом Псоем Короленко.
Совместно диджеями и MC творческой группировки BPN Crew проводят живые рэп и дабстеп выступления.
В 2005 году записали интернет-сингл с Кузей Уо, гитаристом группы Гражданская оборона.
Сотрудничали с такими музыкантами, как Сергей Шнуров (Ленинград), Таджик Джимми и др.

Записали ряд саундтреков для сериалов и художественных фильмов, заставку для Реутов ТВ.

Участники группы 
 Жека Лизин — барабаны, вокал. Автор большинства песен. Также играет в группе «Добраночь»
 Митя Храмцов — бас, лезгинка. Ранее известен по коллективу «Маркшейдер Кунст».
 Григ Спиридоныч — тромбон, лидер-вокал.
 Рома Шиндер — гитара.
 Макс Карпычев — саксофон.
 Алексей Степанов — туба.
 Илья Гиндин — кларнет, саксофон.

Дискография 
Альбомы
 Жэ (2008)
 Дары природы (2009)
 Под покровом нощи (2010) (с Псоем Короленко)
 Сила корней (2013)
 Жить не по лжи (2013) (с Псоем Короленко)

Синглы
 Сингл (2004)
 Кузя Уо и *опа Новый Год (2005)
 *опа Новый Год (2006)
 Накурилах (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт. 

Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга